Project Catwalk é uma competição da televisão do Reino Unido sobre design de moda.

Project Catwalk é a versão britânica de Project Runway.

Reality shows do Reino Unido